Miejscowości w USA:
 Blooming Prairie – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Blooming Prairie (ang. Blooming Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Blooming Prairie (ang. Blooming Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide